Möstenbach ist ein Gewässername:

 Möstenbach – zwei Zuflüsse des Main-Donau-Kanals in Bayern; flussabwärts:
 Möstenbach (Main-Donau-Kanal), Unterlaufname Grüner Graben, östlicher/rechter Zufluss bei Strullendorf, Landkreis Bamberg
 Möstenbach, Oberlaufname des Sendelbach (Main-Donau-Kanal), östlicher/rechter Zufluss vor Bamberg